Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Eliot Teltscher 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Johan Kriek (secondo turno)
 Eliot Teltscher (finale)
 Pat Cash (secondo turno)
 Gene Mayer (secondo turno)
 Assente
 Tim Mayotte (terzo turno)
 Scott Davis (terzo turno)

 John Sadri (secondo turno)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Brian Teacher (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (semifinali)
 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Tom Gullikson (terzo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1984